Le  était l'un des ghettos juifs mis en place par l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était situé dans la ville d'Oradea (en ) dans le comitat de Bihor, en Transylvanie, qui fait maintenant partie de la Roumanie mais était administré à l'époque par le Royaume de Hongrie à la suite du deuxième arbitrage de Vienne de 1940 pour la Transylvanie du Nord.

Le ghetto a été actif du printemps 1944, à la suite de l'opération Margarethe, jusqu'en juin 1944 et le départ du dernier transport vers Auschwitz, dans lequel a été déportée Éva Heyman. 

Oradea
Oradea